Neuf-Juillet ou IX-Juillet ou 9-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

9 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :
 A Soliers dans le Calvados : date et événement non connus.

Au Maroc :
 Evénements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 9 de Julio » ou « Nueve de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 9 de Julio, à  Aguascalientes, dans l'État d'Aguascalientes.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
09